Град (город) небесный — термин, введённый Климентом Александрийским (II век) и впоследствии развитый Блаженным Августином (IV—V века).

 Град Небесный — см. Небесный Иерусалим
 Град Небесный — в аллегорическом толковании человеческая душа.

В культуре
 «Град небесный, град земной» («Heavenly City, Earthly City»; 1948) — 1-я книга американского поэта Роберта Данкена (1919—1988).

См. также 
 Царство небесное (значения)

Представления о небесах